deprywacja – ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej
 deprywacja polityczna
 deprywacja w antropologii
 deprywacja w psychologii
 deprywacja potrzeby
 deprywacja relatywna
 deprywacja sensoryczna
 deprywacja snu
 deprywacja zmysłowa